Владимир Шелков:
 Шелков, Владимир Андреевич (1895—1980) — христианский проповедник, основатель движения «верных и свободных» адвентистов седьмого дня (ВСАСД) в бывшем СССР.
 Шелков, Владимир Леонидович (род. 1952) — российский и советский журналист.